Vlachovice può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Vlachovice, comune del distretto di Zlín, nella regione di Zlín
Vlachovice, comune del distretto di Žďár nad Sázavou, nella regione di Vysočina